Rippey pode se referir a:

Pessoas 
 George Rippey Stewart

Localidades 
 Rippey (Iowa)

Desambiguação